Hans Krebs (arts)
 Hans Krebs (generaal)
 Hans Krebs (voetballer)